Майлс може да се отнася за:
 Вера Майлс (р. 1930), американска актриса
 Джон Майлс (р. 1943), английски автомобилен състезател
 Ричард Майлс, няколко души с това име